Il doppio maschile del Brisbane International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Martín García e Marcelo Melo erano i detentori del titolo; García ha deciso di non partecipare, Melo invece ha fatto coppia con André Sá e ha perso al 1º turno contro Travis Parrott e Filip Polášek.

Marc Gicquel e Jo-Wilfried Tsonga hanno vinto in finale, 6–4, 6–3, contro Fernando Verdasco e Miša Zverev.

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Andy Ram (quarti)
 Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)

 Simon Aspelin /  Pavel Vízner (quarti) 
 Martin Damm  /  Robert Lindstedt (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2009
ATP World Tour 2009